«По ту сторону серебряного хребта» (, гинрэй-но хатэ; ) — чёрно-белый фильм-драма режиссёра Сэнкити Танигути, вышедший на экраны в 1947 году. Дебют Тосиро Мифунэ в кино.

Сюжет 
История трёх гангстеров, которые, ограбив банк, бегут в горы. Один из них гибнет в пути, двое добираются до далёкой горной хижины, где живут одинокий старик со своей внучкой Харуко, а также остановившийся там альпинист Хонда. Гангстеры принуждают Хонду показать им дорогу через перевал. Младший из гангстеров, Эйдзима, не слушается советов опытного проводника и в результате гибнет. Оставшийся в одиночестве гангстер Нодзиро раскаивается под влиянием величия и красоты окружающей его природы и, столкнувшись с добротой жителей гор, решает вернуться с повинной.

В ролях 
 Тосиро Мифунэ — Эйдзима
 Такаси Симура — Нодзиро
 Сэцуко Вакаяма — Харуко
 Ёсио Косуги — Такасуги
 Акитаки Коно — Хонда
 Кокутэн Кодо — дедушка Харуко
 Фусатаро Исидзима — Сиканою, хозяин отеля

Премьеры 
  — 5 августа 1947 года состоялась национальная премьера фильма в Токио.

Примечания

Ссылки 
  

Фильмы Японии 1947 года
Фильмы кинокомпании «Тохо»
Чёрно-белые фильмы Японии
Фильмы-драмы Японии